Isidre Prunés i Serrabassa (1926 - 2013) entrenador i impulsor del Club Natació Vilafranca
 Isidre Prunés i Magrans (1948 - 2014), escenògraf i pedagog català.